Alessandro Panichi – partigiano italiano
 Matteo Panichi – ex cestista e preparatore atletico italiano
 Roberto Panichi – pittore e scrittore italiano
 Ugo Panichi – mineralogista italiano